Koninklijke vrijstad (Latijn: Libera regia civitas, Hongaars: Szabad királyi város, Duits: Königliche Freistadt, Roemeens: Oraș liber regesc, Slovaaks: Slobodné kráľovské mesto, Kroatisch: Slobodni kraljevski grad) was de officiële benaming voor de belangrijkste steden in het Koninkrijk Hongarije van de 15e eeuw tot de vroege 20e eeuw. Deze benaming draagt het predicaat "koninklijk" omdat de koning van Hongarije deze steden bepaalde voorrechten had verleend en had onttrokken uit het bezit van de adel en grootgrondbezitters. De steden werden vrijsteden genoemd omdat ze een zekere vorm van zelfbestuur mochten uitoefenen op vlak van interne aangelegenheden.

De status van de koninklijke vrijsteden was vergelijkbaar met die van de vrije rijkssteden in het Heilige Roomse Rijk. Er kwam een einde aan het bijzondere statuut van de koninklijke vrijsteden met de administratieve hervorming die in 1876 werd doorgevoerd in Hongarije door de Regering-Kálmán Tisza.

Lijst van koninklijke vrijsteden van Hongarije

Steden met gedeeltelijke rechten

Geschiedenis van Hongarije